Лізель Губер і Магдалена Малеєва були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Губер грала в парі з Ай Суґіяма і вони вибули у чвертьфіналі, тоді як Малеєва грала в парі з Катариною Среботнік і вони вибули в першому колі.

Надія Петрова і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Олена Лиховцева з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні у кваліфікації

Кваліфікувалися 
  Jennifer Embry /  Мара Сантанджело

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

NASDAQ-100 Open 2004
NASDAQ-100